Plusieurs sanctuaires de l’Église catholique ont été nommées sanctuaire Saint-Antoine, en référence à saint Antoine de Padoue :
 le  de Boston aux États-Unis ;
 le sanctuaire Saint-Antoine de Cincinnati aux États-Unis, qui a le statut de sanctuaire national ;
 le  d’Ellicott City aux États-Unis ;
 le sanctuaire Saint-Antoine de Hawthorn dans la ville de Boroondara dans le Grand Melbourne en Australie, qui a le statut de sanctuaire national ;
 le sanctuaire Saint-Antoine de l’arrondissement de  à Cochin en Inde ;
 le sanctuaire Saint-Antoine de l’île de  au Sri Lanka ;
 le sanctuaire Saint-Antoine du quartier de  à Colombo au Sri Lanka, qui a le statut de sanctuaire national (l’ de  étant rattachée au sanctuaire national, elle est parfois également nommée « sanctuaire Saint-Antoine ») ;
 l’ermitage Saint-Antoine de Lac-Bouchette au Canada, qui a le statut de sanctuaire national ;
 le sanctuaire Saint-Antoine de New York aux États-Unis, qui a le statut de sanctuaire national ;
 la basilique Saint-Antoine de Padoue en Italie, qui a le statut de sanctuaire international ;
 l’ de Pila aux Philippines, qui a le statut de sanctuaire national ;
 la  de Pittsbourg aux États-Unis.

On trouve également :
 le sanctuaire « d’Urkiola » (d’après le nom du parc naturel où il se situe), dans la commune d’Abadiño en Espagne, dédié aux saints Antoine de Padoue et Antoine l’Abbé.

Voir aussi 
 
  et